Натуральне число 1111
 1111 рік до нашої ери
 1111 рік нашої ери